Андронік Палеолог () — ім'я діячів Візантійської імперії. Відомі носії:
 Андронік II Палеолог — імператор у 1282—1328 роках
 Андронік III Палеолог — імператор у 1328—1341 роках
 Андронік IV Палеолог — імператор у 1376—1379 роках
 Андронік V Палеолог — імператор-співправитель Іоанна VII Палеолога
 Андронік Палеолог — військовик і державний діяч Нікейської імперії